CON, sigle composé des trois lettres C, O et N, peut faire référence à :
 Commandeur de l'ordre du Niger, un grade de l'Ordre du Niger.

CON est un code qui peut faire référence à :
 Concord Municipal Airport, dans le New Hampshire, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CON est une abréviation qui peut faire référence à :
 console, un périphérique des systèmes d'exploitation MS-DOS et Windows ;
 convention (par exemple, le Comic-Con est une convention sur le thème des bandes dessinées).

CON est un mot qui peut faire référence à :
 Con, une émission de télévision sur la chaîne télévisée Comedy Central (États-Unis) ;
 con, une langue môn-khmer parlée au Laos, parfois considérée comme un simple dialecte du kiorr

Voir aussi 
 Con Air, titre original du film américain Les Ailes de l'enfer